Gvožđe fosfat se može odnositi na:

 Gvožđe(II) fosfat
 Gvožđe(III) fosfat

Једињења гвожђа